St. Cloud o Saint Cloud puede referirse a:
St. Cloud (Florida), ciudad en el condado de Osceola, estado estadounidense de Florida.
St. Cloud (Minnesota), ciudad en el condado de Stearns, estado estadounidense de Minnesota.
Área metropolitana de St. Cloud
St. Cloud (Misuri), villa en el condado de Crawford, estado estadounidense de Misuri.
St. Cloud (Wisconsin), villa en el condado de Fond du Lac, estado estadounidense de Wisconsin.
Saint-Cloud, ciudad del departamento de Altos del Sena, Francia.
Saint-Cloud-en-Dunois, localidad y comuna de Francia, en el departamento de Eure y Loir.
Charlie St. Cloud, película estadounidense.